Levec je lahko:
 Levec, naselje v Sloveniji
 Levec (priimek)